Монте Крісто — український поп-рок гурт.
 Граф Монте-Крісто (значення)

 Денні Крісто (* 1990) — американський хокеїст, крайній нападник клубу КХЛ «Куньлунь Ред Стар». Гравець збірної команди США.
 Гі-Манюель де Омем-Крісто (* 1974) — французький музикант, продюсер.

 Крісто Дако (1876—1941) — албанський педагог, активіст за незалежність і журналіст.

Крісто Рей — поселення в окрузі Коросаль.

Крісто-де-ла-Конкордія — одна з найбільших у світі статуй Ісуса Христа, встановлена в місті Кочабамба.

ТЕС Монте-Крісто — теплова електростанція у штаті Рорайма.

Кабра-дель-Санто-Крісто — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, провінція Хаен.